Les listes ci-dessous recensent des météorites dont l'origine extraterrestre est déterminée, et qui ont été découvertes au sol. Elles ne prennent donc pas en compte les météores qui n'atteignent pas le sol.

Nombre de météorites par pays 
Au , sur  météorites découvertes,  sont des « trouvailles »,  des « chutes »,  provenant de l'Antarctique. Deux météorites, cratère Bench et Hadley Rille, ont été découvertes sur la Lune par les équipages de missions Apollo. Une autre, Heat Shield Rock, a été observée sur Mars par le rover Opportunity sur Meridiani Planum. Sur Terre, trois météorites ont été découvertes au fond de l'océan Pacifique.

Nombre de météorites par masse 

Au total, plus de  de météorites ont été découvertes.

Le tableau suivant recense les météorites découvertes de plus d'une tonne. Il ne s'agit toutefois, dans la plupart des cas, que d'estimations des masses totales : de nombreuses grandes météorites se brisent en plusieurs fragments avant leur impact.

Composition 
Le tableau suivant résume la composition des météorites découvertes (lorsqu'elle est connue).

Les chondrites représentent plus de 92,5 % des météorites ; les achondrites, 4,2 % ; les météorites de fer, 2,6 % ; les météorites mixtes (pallasites et mésosidérites), 0,6 %.

Nombre de météorites répertoriées par siècle 
Le tableau ci-dessous liste le nombre de météorites répertoriées en fonction de leur siècle de chute ou de découverte (quand il est connu).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classification des météorites
 Glossaire des météorites
 Liste de chutes météoriques observées
 Liste de chutes météoriques observées en France

Liens externes 
  Meteoritical Bulletin Database (The Meteoritical Society)
  The Catalogue of Meteorites (Natural History Museum)
  MetBase (Meteorite Information Database)

météorites
Météorite